Le  est un virus du genre Leporipoxvirus (famille des Poxviridae), responsable de la myxomatose, une maladie introduite chez les lapins.
  est le nom anglais du myxome cardiaque, une tumeur bénigne du cœur qui affecte le plus souvent l'oreillette gauche.